640 км, 640-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 640 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы 641 км на линии Тайшет — Лена-Восточная Восточно-Сибирской железной дороги, Иркутская область. Код 926846
 640 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 524616
 640 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 438711
 640 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 597340